Simpson County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Simpson County (Kentucky)
 Simpson County (Mississippi)